Сепеш ():
 Сепеш — один из комитатов Венгерского королевства.
 Сепеш, Бела (1903—1986) — венгерский легкоатлет и лыжник, призёр Олимпийских игр.